

Persone 
 Enrico VI di Svevia (1165 – 1197) – re dei Romani (1190-1197), imperatore del Sacro Romano Impero (1191-1197) e re di Sicilia (1194-1197) 
 Enrico VI di Lussemburgo (1240 circa – 1288) – conte di Lussemburgo, di Durbuy, di La Roche e di Arlon, dal 1281 alla sua morte
 Enrico VI di Breslavia detto "il Buono" (1294 – 1335) – duca di Breslavia (Wrocław) dal 1296
 Enrico VI d'Inghilterra (1421 – 1471) – re d'Inghilterra dal 1422 al 1461 (con un reggente fino al 1437) e poi dal 1470 al 1471 e re di Francia dal 1422 al 1453
 Enrico d'Orléans noto come Enrico VI di Francia (1908 - 1999) – conte di Parigi, pretendente unionista al trono di Francia e di Navarra dal 1940 al 1999

Altro 
 Enrico VI, parte I – dramma di William Shakespeare
 Enrico VI, parte II – dramma di William Shakespeare
 Enrico VI, parte III – dramma di William Shakespeare